Century ist das englische Wort für „Jahrhundert“ (von lat. centum „Hundert“) und steht für:
 Century (Buchreihe), Buchreihe von P.D. Baccalario, siehe Baccalario #Century
 Celebrity Century, ehemaliger Name des Kreuzfahrtschiffes Skysea Golden Era
 Century (Band), französische Rockband der 1980er Jahre (Lover Why)
 Century, im Cricket das Erzielen von 100 oder mehr Runs (Punkten) durch einen Batsman (Schlagmann) in einem Innings, siehe Run (Cricket)
 Century (Metalcore-Band), US-amerikanische Metalcore-Band
 Century, kurz für Century Break, Begriff aus dem Snookersport, siehe Century Break
 The Century Magazine, von 1881 bis 1930 erschienenene New Yorker Zeitschrift
 Century Precision Optics, US-amerikanischer Hersteller von optischen Geräten, hauptsächlich Vorsatzobjektiven
 Century-Reihe, Bezeichnung einer Serie von strahlgetriebenen Kampfflugzeugen der US-Luftwaffe

Fahrzeughersteller und -marken:
 Buick Century, Serie von Fahrzeugen der US-amerikanischen Automarke Buick
 Century Engineering, ehemaliger britischer Fahrzeughersteller aus London (1885–1907)
 Century Cars, ehemaliger britischer Automobilhersteller aus London (1928–1929)
 Century Motor Vehicle Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1900–1904)
 Century Manufacturing Company (Missouri), ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1901)
 Ward Leonard Electric Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller mit dem Markennamen Century Tourist (1901)
 Century Auto Power Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller mit dem Markennamen Century Steamer (1906)
 Century Manufacturing Company (Michigan), ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1912–1915)

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Century (Florida)
 Century (Georgia)
 Century (Pennsylvania)
 Century (West Virginia)
 Century City, Los Angeles
 Century Junction, West Virginia
 Century Village, Florida

Schriftfamilien:
 Century Gothic, Name einer serifenlosen Schriftfamilie der Monotype Imaging Inc. von 1991
 Century Schoolbook, Name einer Schriftfamilie, entworfen 1919 von Morris Fuller Benton

Siehe auch:
 Römische Zahlschrift